Shangzeitliche Bronzen aus Xingan () sind am Gan-Fluss in Xingan in der chinesischen Provinz Jiangxi in einem Grab aus der Zeit der Shang-Dynastie entdeckte Bronzen, die an der archäologischen Fundstätte Dayangzhou in Dayangzhou () im Kreis Xingan, Provinz Jiangxi, China, entdeckt worden sind. Das Grab wird auf das 12. Jahrhundert v. Chr. datiert. 

Die Stätte wurde 1989 ausgegraben. Es wurden hunderte von Bronze- und Jadeobjekten entdeckt, die interessante Aufschlüsse über die Bronze- und Sepulkralkultur der Adelsschicht des Jangtse-Tales in der Zeit der Shang-Dynastie liefern. 1.361 Relikte wurden ausgegraben: Bronzen, Töpfereierzeugnisse, Steinwaren und Jade, darunter 475 Ritualbronzen (über die Hälfte vom Gefäßtyp ding). Die Ding-Gefäße aus Xingan entsprechen in etwa denen der späten Zhengzhou-Erligang-Periode (vgl. Erligang-Kultur).

Die Artefakte sind größtenteils im Provinzmuseum Jiangxi untergebracht.

Siehe auch 
 Panlongcheng
 Sanxingdui

Literatur 
 Henan Sheng Wenwu Gongzuodui: Zhengzhou Erligang (Die Erligang-Stätte in Zhengzhou). Beijing: Kexue Chubanshe 1959.
 Jiangxisheng Wenwu kaogu Yanjiusuo, Jiangxisheng Bowuguan, and Xinganxian Bowuguan, 江西省文物考古 研究所，江西省博物館，新干博物館, Hrsg.: Xingan Shangdai Damu 新干商代大墓 (Das große Shang-Grab von Xingan). Wenwu Chubanshe, 1997.
 Yang Xiaoneng (Hrsg.): The Golden Age of Chinese Archaeology: Celebrated Discoveries from the People’s Republic of China. Washington 1999, ISBN 0-300-08132-4 (Digitalisat).
 Bagley, Robert W. “An Early Bronze Age Tomb in Jiangxi Province.” Orientations 24 (July, 1993), S. 20–36.
 Chinesisches Nationalmuseum: Shangdai Jiangnan: Jiangxi Xingan Dayangzhou chutu wenwu jicui. (Die Shang-Dynastie in Südchina: Kulturgüter der Ausgrabungen von Dayangzhou, Xingang, Jiangxi)

Nachschlagewerke 
 Cihai („Meer der Wörter“), Shanghai cishu chubanshe, Shanghai 2002, ISBN 7-5326-0839-5

Weblinks 
 Xingan Tomb - Englisch
 The Royal Tetrapod Ding and the Royal Sacrifice 商王的四足鼎与鼎的祭祀 by Elizabeth Childs-Johnson (DOC-Datei; 189 kB)

Fußnoten 

Archäologischer Fundplatz in Jiangxi
Archäologischer Fundplatz in Asien
Archäologischer Fundplatz (Bronzezeit)
Archäologischer Fund (Bronzezeit)
Bronzeskulptur
Shang-Dynastie